Преброяването на населението в Казахстан през 1999 г. е първото проведено преброяване след обявяването на независимост на страната. Ръководи се от Агенцията по статистика. Проведено е в периода от 25 февруари до 4 март 1999 г.

Резултати

Етнически състав 
Численост на етническите групи по ред (1 – 15), по области и градове от републиканско значение:

Източници 

Преброявания на населението в Казахстан
1999 година